Un ravitailleur est de manière générale un véhicule servant à en approvisionner un autre. Voir plus précisément :
 Avion ravitailleur.
 Navire ravitailleur.